Nantes peut faire référence à 
 Nantes, sixième ville française, située en Loire-Atlantique, qui a donné son nom à
  L'île de Nantes, île située dans la commune
 Nantes Métropole, la métropole de Nantes
 L'édit de Nantes, édit du roi Henri IV de France signé à Nantes en 1598.
 Les noyades à Nantes, massacre pendant la Terreur lors de la Révolution française
 La bataille de Nantes pendant la Révolution française
 le FC Nantes, le principal club de football de la ville
 Nantes Actu, le seul pure-player (uniquement en ligne) sur la culture à Nantes et dans son agglomération.
 Nantes, chanson écrite et composée par Barbara
 Les Cloches de Nantes, chanson d'Yvonne George
 Nantes, une œuvre d'art de Pierrick Sorin
 Le Ville-de-Nantes, vaisseau de 90 canons lancé en 1858.
 Nantes, municipalité québécoise située dans la municipalité régionale de comté du Granit, en Estrie.
 Nantes, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo
 Nantes River, cours d'eau de Montserrat
 Nantes, chanson du groupe Beirut sur son album The Flying Club Cup

Voir aussi 
 Nantes-en-Ratier, commune française de l'Isère
 Rivière Gens de Nantes ou rivière Jean de Nantes, cours d'eau à Haïti
 Nante, localité suisse de la commune d'Airolo, dans le canton du Tessin
 
 Vilar de Nantes, freguesia de la municipalité de Chaves au Portugal
 Antoine Français de Nantes (1756-1836), haut fonctionnaire, écrivain et homme politique français des .

Toponymie française